Winter pode referir-se a inverno (em inglês). Para outros usos, pode também reportar-se a:

Localidades 
Estados Unidos:
Winter (Wisconsin)
Winter Beach, na Flórida
Winter Garden, na Flórida
Winter Haven, na Flórida
Winter Springs, na Flórida

Entretenimento e arte

Música 
 Grupos 
Winter, banda doom metal americana formada em 1988

 Canções 
Winter (canção de U2), lançada no filme Brothers (2009) 
Winter (canção de Unheilig), lançada no álbum Grosse Freiheit (2010)

Arte 
Inverno (Purvītis), pintura de 1910 por Vilhelms Purvītis

Animais 
Winter (golfinho), tema do filme Dolphin Tale (2012)

Pessoas 
Aron Winter, um ex-futebolista neerlandês
Eric Winter, um ator estadounidense
Guilherme Winter, um ator brasileiro
Leon de Winter, um escritor neerlandês
Winter, apelido da lutadora alemã Katarina Waters 
Winter Hall, ex-ator neozelandês

Veja Também 
Winters
Winter Park

Desambiguação
Desambiguações de topônimos